James Blake – brytyjski muzyk 
 James Blake – amerykański tenisista